Dmytro Khomchenovsky, né le 16 avril 1990, est un footballeur ukrainien évoluant actuellement au poste de milieu latéral gauche au Zorya Louhansk.

Biographie

Statistiques

Statistiques en club

Statistiques en sélection

Palmarès 
 Zorya Louhansk
 Finaliste de la Coupe d'Ukraine en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ukrainien
Joueur du Kryvbass Kryvy Rih
Joueur du Zorya Louhansk
Joueur du SD Ponferradina
Joueur du Jagiellonia Białystok
Naissance en avril 1990
Naissance dans l'oblast de Donetsk